Ashfield ist der Name mehrerer Orte:

In Großbritannien:
 Ashfield (Argyll and Bute), ein Dorf in Argyll and Bute
 Ashfield (Carmarthenshire), ein Dorf in Carmarthenshire
 Ashfield (Hampshire), ein Dorf in Hampshire
 Ashfield (Herefordshire), ein Dorf in Herefordshire
 Ashfield (Glasgow), ein Stadtteil von Glasgow
 Ashfield (Shropshire), ein Dorf in Shropshire (Unitary Authority)
 Ashfield (Stirling), ein Dorf in Stirling
 Ashfield (Suffolk), ein Dorf in Suffolk
 Ashfield (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Ashfield District, ein Verwaltungsbezirk in Nottinghamshire

In Australien:
 Ashfield (New South Wales), ein Stadtteil von Sydney
 Ashfield Municipality, ein Verwaltungsgebiet in Sydney, New South Wales
 Ashfield (Western Australia), ein Stadtteil von Perth

In den Vereinigten Staaten:
 Ashfield (Massachusetts)
 Ashfield (Montana)
 Ashfield (Pennsylvania)

Ashfield steht für:
 Ashfield SC, australischer Sportverein

Ashfield ist der Familienname folgender Personen:
 Kate Ashfield (* 1972), britische Schauspielerin
 Keith Ashfield (1952–2018), kanadischer Politiker